Arnium — рід грибів родини Lasiosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1873 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 22.10.2019 налічує 30 видів роду Arnium:

Примітки 

Роди грибів
Сордаріальні